Escarigo puede hacer referencia a:

 Escarigo (Figueira de Castelo Rodrigo), freguesia portuguesa del municipio de Figueira de Castelo Rodrigo.
 Escarigo (Fundão), freguesia portuguesa del municipio de Fundão.